

Persone
 Adrien Sadoul (1898-1969) – avvocato e magistrato francese
 Georges Sadoul (1904-1967) – storico del cinema e critico cinematografico francese
 Jacques Sadoul (1881-1956) - politico e scrittore francese
 Jacques Sadoul (1934-2013) – scrittore e curatore editoriale francese
 Numa Sadoul (1947) – scrittore, attore e regista francese

Altro
 Premio Georges Sadoul (in francese Prix Georges-Sadoul) – premio cinematografico francese